Финал Кубка Шотландии по футболу 1910 года — трёхматчевое противостояние в рамках финального поединка розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1909/10, в котором встречались клубы «Данди» и «Клайд». Все встречи прошли на арене «Айброкс Парк» города Глазго. Первый матч, который состоялся 9 апреля 1910 года, победителя не выявил — 2:2. Через неделю соперники встретились вновь, но опять не смогли выявить сильнейшего, разойдясь безголевой ничьей. Наконец, 20 апреля 1910 года верх одержали футболисты «Данди», переигравшие своих оппонентов со счётом 2:1.

Путь к финалу

«Данди»

«Клайд»

Отчёты о матчах

Первый матч

Второй матч

Третий матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёт о матчах Кубка Шотландии сезона 1909/10 на Soccerbase.com

1910
Матчи ФК «Данди»
Матчи ФК «Клайд»
Футбол в Европе в 1910 году
События 9 апреля
События 16 апреля
События 20 апреля
Апрель 1910 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1910 году